Norberg (gemeente), een gemeente in Zweden
 Norberg (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente